О́зеро:

Географический термин 
 Озеро — естественный водоём, постоянный или периодически пересыхающий.

Топонимы

Населённые пункты 
Белоруссия
 Озеро — населённый пункт в Минской области.

Россия
 Озеро — село в Дуванском районе Башкирии.
 Озеро — посёлок в Вытегорском районе Вологодской области.
 Озеро — деревня в Череповецком районе Вологодской области.
 Озеро — деревня в Дзержинском районе Калужской области ().
 Озеро — деревня в Юхновском районе Калужской области ().
 Озеро — деревня в Пижанском районе Кировской области.
 Озеро — населённый пункт в Октябрьском районе Костромской области ().
 Озеро — деревня в Семёновском районе Нижегородской области.
 Озеро — посёлок в Свердловской области.

Украина
 Озеро — село в Немировском районе Винницкой области.
 Озеро — село в Киверцовском районе Волынской области.
 Озеро — село в Троицком районе Луганской области.
 Озеро — село во Владимирецком районе Ровненской области.

Прочее 
 Озеро — озеро в Татарстане.

Кооператив «Озеро» 
 «Озеро» — дачный кооператив в Ленинградской области. Известен тем, что среди его учредителей были люди, впоследствии ставшие широко известными, в том числе Владимир Путин.

Фильмы 
 «Озеро» () — фильм французского производства 2008 года.
 «Озеро» — фильм производства российской кинокомпании «Карелфильм» 2009 года.

Картины

Имена
 Красивое Озеро (1735—1815) — шаман из народа сенека, пророк и вождь ирокезов.

См. также 
 Озеров